Hofrichter steht für:

 ein historisches Amt, siehe Hofrichter

Hofrichter ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hofrichter (1857–1916), deutscher sozialdemokratischer Redakteur, Funktionär und Politiker
 Adolf Hofrichter (Oberleutnant) (1880–1945), k. u. k. Oberleutnant
 Christoph Hofrichter (* 1946), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Dorli Hofrichter (* 1935), österreichische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Hans Heinrich Hofrichter (1863–1945), deutscher Offizier und SA-Führer
 Hartmut Hofrichter (* 1939), deutscher Architekt
 Jonas Hofrichter (* 1986), deutscher Bildender Künstler, der in Berlin lebt und arbeitet
 Linus Hofrichter (* 1959), deutscher Architekt
 Peter Hofrichter (* 1940), österreichischer katholischer Neutestamentler und Kirchenhistoriker, emeritierter Professor für Kirchengeschichte und Patrologie an der Universität Salzburg
 Robert Hofrichter (* 1957), österreichischer Zoologe, Meeresbiologe, Naturschützer, Buchautor, Journalist und Naturfotograf
 Sterling Hofrichter (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Hoferichter